Кристоффер Лунн Хансен (; ) — датский футболист, защитник шведского клуба «Хеккен».

Клубная карьера 
Воспитанник датского «Мидтьюлланна». Присоединился к клубу в 2017 году. В апреле 2021 года перешёл в «Эсбьерг», подписав с ним контракт, рассчитанный на три года. 7 августа впервые попал в заявку основной команды на матч первого датского дивизиона против «Люнгбю», но на поле не появился.

11 августа 2021 года перебрался в Швецию, подписав с местным «Хеккеном» контракт на три с половиной года. Через неделю после этого принял участие в первой игре за клуб. В игре второго квалификационного раунда Кубка Швеции против «Утсиктена» датчанин появился на поле в середине второго тайма вместо Янника Аджумани. 22 августа Лунд дебютировал в чемпионате Швеции в гостевом поединке с АИК, выйдя в стартовом составе и на 86-й минуте уступив место Юхану Хаммару.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Дании. За сборную до 17 лет дебютировал 13 октября 2018 года в товарищеской встрече с Германией, появившись на поле в конце встречи.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Хеккена»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хеккен»